Dobrushta ( bzw. Dobrusht/-i, ) ist eine Ortschaft im Südwesten Kosovos und gehört zur Gemeinde Prizren.

Geografie 
Dobrushta liegt im Tal des Weißen Drin zwischen dem Koritnik und dem Pashtrik und ungefähr vier Kilometer östlich der Grenze zu Albanien und ungefähr neun Kilometer westlich von Prizren. Benachbarte Ortschaften sind westlich Vërmica, östlich Zhur und südlich Shkoza.

Dobrushta liegt nördlich der Nationalstraße M-25 und der Autobahn Route 7.

Klima 
In Dobrushta herrscht gemäßigtes kontinentales Klima mit einer Jahresdurchschnittstemperatur von 12,1 °C und einer Jahresniederschlagssumme von knapp 900 mm vor. Im Juli liegt die Durchschnittstemperatur bei 22,2 °C, im Januar bei 0,7 °C.

Geschichte 
Nach der Eroberung Kosovos durch das Königreich Serbien während des Ersten Balkankrieges 1912 richtete die serbische Regierung eine Militärverwaltung vor Ort ein, wobei Dobrushta Teil der neu geschaffenen Gemeinde Vrbnica (heute Vërmica) wurde. Bei einer 1919 durchgeführten Volkszählung wurden für das Dorf Dobrushta 25 Häuser mit 69 – allesamt albanischen – Einwohnern erfasst.

Bevölkerung 

Die Volkszählung aus dem Jahr 2011 ergab, dass im Ort Dobrushta 495 Menschen wohnen. Alle Einwohner gaben an, Albaner zu sein.

Religion 
Ebenfalls 495 deklarierten sich als Muslime.

Einzelnachweise 

Ort im Kosovo
Geographie (Gemeinde Prizren)